Labellum – część aparatu gębowego owadów
 Warżka (labellum) – część kwiatu